Saint-Evroult kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Evroult-de-Montfort , departementet Orne i regionen Normandie,